

Toponyme 

 Mine d'uranium de Rössing, en Namibie.
 Rössingberge, massif montagneux de Namibie.

Patronyme 

 Renate Rössing (1929-2005), photographe est-allemande.
 Roger Rössing (1929-2006), auteur et photographe allemand, époux de Renate Rössing.